Дрёпино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района, в 69 км к северу от райцентра Великие Луки и в 11 км к северо-востоку от бывшего волостного центра, деревни Черпесса.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 83 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Черпесской волости

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Черпесская волость

Населённые пункты Великолукского района